Мазетті () — прізвище італійського походження, що може відноситись до:
 Гвідо Мазетті (, 1907— 1993) — італійський футболіст, воротар;
 Умберто Мазетті (; 1926 — 2006) — італійський мотогонщик, дворазовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотогонок серії MotoGP в класі 500cc (1950, 1952).
 Умберто Мазетті (музикант) (1869-1919) — італійський вокальний педагог, співак (ліричний тенор), професор Московської консерваторії.

Італійські прізвища